Arpajon je lahko:
 Arpajon, naselje in občina v Franciji
 Arpajon-sur-Cère, naselje in občina v Franciji

Priimek 
 Louis Arpajon, francoski general